«Слован» () — чешский клуб по хоккею с шайбой из Усти-над-Лабем. Основан в 1963 году. Выступает в первой чешской лиге.

История 
Хоккейный клуб «Слован» был основан в 1963 году. В чехословацком чемпионате выступал во 2-й и 3-й лигах. В сезоне 2002/03 клуб был переименован в «Слован Устечи Льви». В сезоне 2006/07 команда выиграла первую чешскую лигу и впервые в истории вышла в Экстралигу. В сезоне 2007/08 клуб занял последнее место в лиге. В квалификационном турнире за право остаться в элите «Слован Устечти Льви» уступил «Младе Болеслав». В следующем году команда уступила в квалификации «Пиратам». В 2014 году клуб оказался на грани банкротства. Тем не менее, команду сохранить удалось. Клуб вернул себе старое название и продолжил выступление в турнире.

Прежние названия клуба 
 1963 — ТЕ «Слован» 
 1993 — ХК «Слован»
 2002 — ХК «Слован Устечти Льви»
 2014 — ХК «Слован»

Известные хоккеисты 
Самыми известными хоккеистами, которые родились в Усти-над-Лабем, являются олимпийские чемпионы 1998 года Милан Хейдук и Ян Чалоун. Воспитанником клуба является чемпион мира 2000 года Мартин Штепанек. В последние годы самым известным хоккеистом клуба считается Ярослав Роубик, лучший бомбардир в истории чешской первой лиги. На счету Роубика на начало сезона 2019/2020 была 1061 игра, набранных очков также ровно 1061 (474 шайбы и 587 передач).

За клуб также в разные годы выступали такие известные хоккеисты, как Зденек Орцт, Душан Салфицки, Павел Францоуз, Павел Янку, Ян Алинч, Роберт Кисела, Робин Ганзл, Ян Коварж, Роман Червенка, Томаш Хертл.

Ссылки 
 Профиль на eliteprospects.com
ХК Слован на сайте hokej.cz

Примечания 

Хоккейные клубы по алфавиту
Хоккейные клубы Чехии
Спорт в Усти-над-Лабем
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»